I Want You Back (canção de The Jackson 5)
I Want You Back (canção de Melanie Brown)
I Want You Back (filme)
I Want You Back! Unreleased Masters, coletânea de The Jackson 5

Desambiguação